Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2009 – dziesiąte mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 4 do 11 kwietnia 2009 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Trzydzieści dwie uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na cztery hierarchicznie ułożone ośmiozespołowe dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane trzyrundowym systemem pucharowym w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 4 a 11 kwietnia 2009 roku na dziewięciu stadionach we francuskim departamencie Var na Lazurowym Wybrzeżu.

Z uwagi na wystawienie nieuprawnionych graczy wyniki zespołów Monako i Côte d'Azur w Dywizji D były klasyfikowane jako walkowery. W obecności ponad sześciu tysięcy widzów trzeci tytuł z rzędu zdobyli Francuzi, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Niemcy, Czechy i Luksemburg.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja D

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2009 w rugby union
2009 we Francji